Palazzo Genovese bezeichnet zwei Paläste in Italien:
 Palazzo Genovese (Salerno) und
 Palazzo Genovese (Venedig)